Název Lukavice má více sídel:
 Lukavice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Lukavice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lukavice (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Lukavice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Lukavice (Strážov) – část obce Strážov v okrese Klatovy
a vyskytuje se v názvu sídel:
 Dolní Lukavice – obec v okrese Plzeň-jih
 Horní Lukavice – obec v okrese Plzeň-jih
… nebo také potoky:
 Lukavice (přítok Lukavického potoka) – levostranný přítok Lukavického potoka v okrese Ústí nad Orlicí
 Lukavice (přítok Oskavy) – pravostranný přítok Oskavy v okrese Olomouc
 Lukavice (přítok Radbuzy) – levostranný přítok Radbuzy v okrese Domažlice

Externí odkazy